Superpohár UEFA 2017 byl 42. ročníkem této soutěže. V zápase, který se konal 8. srpna 2017, se utkaly Real Madrid, coby vítěz Ligy mistrů 2016/17, a Manchester United FC jako vítěz Evropské ligy 2016/17. Hrálo se na Areně Philipa II ve Skopjeu a bylo to první finále klubové soutěže UEFA, které se konalo v Makedonii. Real zvítězil 2:1 a obhájil tak trofej z předchozího ročníku. Celkově vyhrál počtvrté v historii (předtím vyhrál také v letech 2002 a 2014).

Externí odkazy 
 
 http://www.uefa.com/uefasupercup/index.html

Vítěz 

Fotbal v roce 2017
Superpohár UEFA
Zápasy Realu Madrid
Zápasy Manchesteru United